Трансфе́р (от  — переносить, перемещать, лат. trānferre) — термин, использующийся в русском языке в туристской, банковской, инновационно-экономической, спортивной, швейной, психологической и иных тематиках.

Термин достиг России из Европы разными каналами:
 от франкоговорящих (трансферт, с буквой «т» на конце) — чаще всего используется в профессиональной лексике банковских и бухгалтерских работников;
 от англоговорящих (трансфер, без буквы «т» на конце) — используется в туризме, наукоёмком бизнесе (трансфер технологий) и иных сферах.

Основные значения термина:

Транспортный трансфер — перевозка пассажиров из условленного места к другому заранее согласованному месту. Услуга обычно востребована либо туристскими агентствами для доставки организованных групп туристов, либо частными заказчиками для индивидуальных трансферов. Туристскими агентствами транспортный трансфер чаще всего заказывается в стране отправления для доставки групп туристов в аэропорт, а в стране назначения — уже от аэропорта непосредственно к месту отдыха либо размещения. Услуга индивидуальных трансферов чем-то схожа с услугами междугороднего такси, но имеет и ряд существенных отличий.
 Банковским трансфером (трансфертом) считается перевод денег между счетами одного или разных банков. В России банковский трансфер денег обычно происходит в течение двух рабочих (банковских) дней.
 Трансфер технологий — термин инновационной экономики. Коммерциализация инновации и какой-либо иной научно-технической разработки, передача её авторского права иному лицу: юридическому или физическому.
 Трансфер бизнес-процессов — полная или частичная передача внутреннему или внешнему субъекту полномочий по выполнению полностью или части некоторого внутреннего процесса жизненного цикла продукции. Термин определён в международном стандарте железнодорожной промышленности IRIS. Близок по значению к термину Аутсорсинг бизнес-процессов.
 Трансфер сертификата — переход сертифицированной компании из одного органа по сертификации в другой. Выполняется по требованиями, изложенным в документе IAF MD 2:2007 — «IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems».
 Трансфер в спорте — переход игроков из одной команды или спортивного клуба в другой.
 Трансфер — способ нанесения изображений на текстиль при температуре от +120 ºС до +190 ºС. Технология подразумевает нанесение изображения с промежуточного носителя (специальной бумаги или плёнки) при помощи термопресса.
 Трансфер (психология) — калька с английского, которая часто используется вместо понятия «перенос».

См. также 
 Трансферт

Экономические термины